Blutrausch steht für:

 allgemein einen psychischen Ausnahmezustand, in dem besonders wilde und hemmungslose Mord- und Gewalttaten verübt werden können; insoweit siehe auch Blutrausch-Fall
 insbesondere eine Art Trancezustand, in den sich germanische Krieger angeblich versetzen konnten, siehe Furor teutonicus bzw. Berserker für eine mittelalterliche Entsprechung

Filme:

 Blutrausch (1973), italienischer Spielfilm von 1973 (Originaltitel: Senza ragione)
 Blutrausch (1977), US-amerikanischer Horrorfilm von 1977 (Originaltitel: Eaten Alive)
 Blutrausch (1979), siehe Die Totenschmecker, deutsches Filmdrama von Ernst Ritter von Theumer aus dem Jahr 1978
 Blutrausch (1984), französischer Kriminalfilm von 1984
 Blutrausch (1987), eine Hommage an die Krimireihe Tatort
 Blutrausch (1996), deutscher Titel des US-Fernsehfilms The Morrison Murders
 Blutrausch (1997), ein österreichischer Spielfilm von Thomas Roth von 1997
 Blutrausch – Gefangen im Haus des Grauens, deutscher Horrorfilm von Stefan Svahn aus dem Jahr 2006

Siehe auch